Giannetti ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Giannetti (1924–1995), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Eduardo Giannetti da Fonseca (* 1957), brasilianischer Ökonom
 Filippo Giannetto (auch: Giannetti; 1640–1702), italienischer Maler des Barock auf Sizilien und in Neapel
 John A. Giannetti (* 1964), US-amerikanischer Rechtsanwalt und Politiker
 Matt Giannetti (* 1984), US-amerikanischer Pokerspieler
 Niccolò Giannetti (* 1991), italienischer Fußballspieler
 Paola Giannetti (* 1957), italienische Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Pascasio Giannetti (1660–1742), italienischer Philosoph